Victor Hugo – scrittore francese
Victor Hugo – calciatore brasiliano
Victor Hugo – stazione della metropolitana di Parigi